Сен-Вікто́р-де-Бюто́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ер і Луар. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 115 км на південний захід від Парижа, 90 км на північний захід від Орлеана, 39 км на захід від Шартра.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 221 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 536,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сен-Віктор-де-Бютон на сайті французького Національного інституту географії
 Сен-Віктор-де-Бютон на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сен-Віктор-де-Бютон на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам’ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сен-Віктор-де-Бютон на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сен-Віктор-де-Бютон на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ер і Луар

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ер і Луар